Ez a lista az Barry című amerikai sorozat epizódjait tartalmazza.

Évados áttekintés

Epizódok

Első évad (2018)

Második évad (2019)

Fordítás 

Barry